National Basketball Association 1986/1987 var den 41:a säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 31 oktober 1986 och avslutades den 19 april 1987 efter 943 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 23 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 14 juni 1987 vann Los Angeles Lakers sin tionde NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat Boston Celtics med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher. Det skulle sen dröja ända till 2008 innan Boston Celtics och Los Angeles Lakers möttes i en NBA-final igen.

All Star-matchen spelades den 8 februari 1987 i Kingdome i Seattle, Washington. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 154-149 efter förlängning.

Los Angeles Clippers 12 segrar var det minsta antalet segrar under en säsong sen Philadelphia 76ers vann 9 matcher säsongen 1972/1973.

Dennis Rodman, Detroit Pistons, spelade sin första säsong i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot Boston Celtics

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1986/1987 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1986/1987 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1987 på basketball-reference.com
NBA history 1986/1987 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1986 i USA
1987 i USA
Basketsäsongen 1986/1987
1986/1987